Никита Сергеевич Алексеев: Алексеев, Никита Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Алексеев, Никита Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.